Fairfield Heights (Nieuw-Zuid-Wales) - plaats in Australië
 Fairfield Heights (Indiana) - plaats in de Verenigde Staten